Тодор Петков Огнянов е български строител и резбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Тодор Петков е роден в дебърското село Гари, Западна Македония в 1814 година в семейството на резбаря Петко Огнянов. Занимава се със строителство и дърворезба, но е по-добър строител, отколкото резбар. Под негово ръководство са изградени много къщи и кули за охридски бегове и български чорбаджии.

Едно от най-забележителните му произведения е Робевата къща на Анастас и Ангел Робеви в Охрид. Тодор Петков прази резбите в Анастасовия дял, но за да могат двете къщи да са различни, резбите на таваните, долапите и прочее в Ангеловата къща са дело на друг резбар. Двамата майстори не контактували до свършване на работата.

В 1886 – 1887 година Тодор Петков прави иконостасите, амвоните и владишките тронове в селата Лавчани - църквата „Свети Архангел Михаил“ в Лавчани, „Света Варвара“ в Лин и Кръчица, вероятно Карища. В следващите две години строи църквата „Света Петка“ в Горна Белица. Поради заболяване оставя довършването на иконостаса на сина си Яким Тодоров.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Гари
Български дърворезбари
Български архитекти